Пески́ (от Песок) — горная порода, строительный материал и топоним.

В геологии и географии 
 Пески — осадочная горная порода.
 Пески — слой, горизонт, рельеф, ландшафт и пр.

Белоруссия 
 Пески — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Пески — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Пески — агрогородок в Кобринском районе Брестской области.
 Пески — деревня в Пружанском районе Брестской области.

 Пески — упразднённый хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Пески — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Пески — деревня в Ушачском районе Витебской области.

 Пески — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Пески — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Пески — агрогородок в Мостовском районе Гродненской области.
 Пески — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

 Пески — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Пески — деревня в Пуховичском районе Минской области.

 Пески — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Пески — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пески — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Пески — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Россия 
Архангельская область
 Пески — деревня в Приморском районе.

Брянская область
 Пески — посёлок в Суражском районе.
 Пески — деревня в Унечском районе.

Владимирская область
 Пески — деревня в Вязниковском районе.
 Пески — деревня в Петушинском районе.

Волгоградская область
 Пески — посёлок в Николаевском районе

Вологодская область
 Пески — деревня в Вологодском районе.
 Пески — деревня в Кирилловском районе.
 Пески — деревня в Нюксенском районе.
 Пески — деревня в Тарногском районе.

Воронежская область
 Пески — посёлок в Новохопёрском районе.
 Пески — село в Павловском районе.
 Пески — село в Петропавловском районе.
 Пески — село в Поворинском районе.

Забайкальский край
 Пески — село в Петровск-Забайкальском районе.

Калининградская область
 Пески — посёлок в Озёрском районе.
 Пески — посёлок в Полесском районе.

Калужская область
 Пески — деревня в Перемышльском районе.

 Карелия
 «Пески» — аэропорт в Петрозаводске.

Кировская область
 Пески — деревня в Кикнурском районе.
 Пески — деревня в Слободском районе.

Костромская область
 Пески — деревня в Островском районе.

Курганская область
 Пески — село в Далматовском районе.
 Пески — село в Целинном районе.
 Пески — село в Юргамышском районе.

Курская область
 Пески — хутор в Железногорском районе.
 Пески — деревня в Конышёвском районе.

Ленинградская область
 Пески — деревня в Волховском районе.
 Пески — посёлок в Всеволожском районе.
 Пески — посёлок в Выборгском районе.
 Пески — деревня в Ломоносовском районе.
 Пески — посёлок в Приозерском районе.

Московская область
 Пески — деревня в Дмитровском районе.
 Пески — деревня в Зарайском районе.
 Пески — посёлок в Коломенском районе.
 Пески — село в Шатурском районе.
 Пески — деревня в городском округе Шаховская.
 Пески — железнодорожная станция Рязанского направления Московской железной дороги.

Нижегородская область
 Пески — деревня в Ковернинском районе.
 Пески — посёлок в городском округе город Первомайск.

Новгородская область
 Пески — деревня в Демянском районе.
 Пески — деревня в Маловишерском районе.
 Пески — деревня в Поддорском районе.
 Пески — деревня в Хвойнинском районе.
 Пески — деревня в Шимском районе.

Псковская область
 Пески — деревня в Великолукском районе.
 Пески — деревня в Дедовичском районе.
 Пески — деревня в Дновском районе.
 Пески — деревня в Куньинском районе.
 Пески — деревня в Порховском районе.
 Пески — деревня в Псковском районе.
 Пески — деревня в Струго-Красненском районе

Рязанская область
 Пески — посёлок в Спасском районе.

Санкт-Петербург
 Пески — исторический район города.

Самарская область
 Пески — село в Ставропольском районе.

Смоленская область
 Пески — деревня в Гагаринском районе.
 Пески — деревня в Руднянском районе.

Тамбовская область
 Пески — посёлок в Мордовском районе, в 2001 г. включен в село Кужное.
 Пески — посёлок в Сосновском районе.

Тверская область
 Пески — деревня в Бежецком районе.
 Пески — деревня в Бельском районе.
 Пески — деревня в Осташковском районе.

Ульяновская область
 Пески — деревня в Карсунском районе.

Ярославская область
 Пески — деревня в Некрасовском районе.
 Пески — деревня в Переславском районе.

Украина 
Волынская область
 Пески — село в Берестечковской городской общине Луцкого района.
Донецкая область
 Пески — посёлок в Очеретинской поселковой общине Покровского района.
Житомирская область
 Пески — село в Горщиковской сельской общине Коростенского района.
 Пески — село в Попельнянской поселковой общине Житомирского района.
 Пески — село в Станишовской сельской общине Житомирского района.
Киевская область
 Пески — село в Иванковской поселковой общине Вышгородского района.
Луганская область
 Пески — село в Новопсковской поселковой общине Старобельского района.
Львовская область
 Пески — село в Бродовской городской общине Золочевского района.
 Пески — село в Великолюбенской поселковой общине Львовского района.
 Пески — село в Щирецкой поселковой общине Львовского района.
Николаевская область
 Пески — село в Баштанской городской общине Баштанского района.
 Пески — село в Константиновской сельской общине Николаевского района.
Полтавская область
 Пески — село в Заводской городской общине Миргородского района.
 Пески — село в Лубенской городской общине Лубенского района.
 Пески — село в Новогаленищенской поселковой общине Кременчугского района.
Сумская область
 Пески — село в Ахтырской городской общине Ахтырского района.
 Пески — село в Бурынской городской общине Конотопского района.
 Пески — село в Роменской городской общине Роменского района.
Харьковская область
 Пески — село в Валковской городской общине Богодуховского района.
 Пески — село в Двуречанской поселковой общине Купянского района.
 Пески — район Изюма, по которому названа Песчанская икона Богородицы.
 Пески — район Харькова.
Черниговская область
 Пески — село в Бахмачской городской общине Нежинского района.
 Пески — село в Бобровицкой городской общине Нежинского района.
 Пески — село в Ивановской сельской общине Черниговского района.
 Пески — село в Корюковской городской общине Корюковского района.

См. также 
 Песчаный
 Пески 1
 Пески-Харьковские
 Пески-Радьковские
 Борщёвские Пески
 Жёлтые Пески
 Золотые Пески
 Щучинские Пески